Референдумы в Лихтенштейне проходили 15 марта, 28 июня и 13 декабря 1992 года. В марте прошёл референдум по вопросу о необходимости проведения всеобщих голосований для утверждения международных договоров и был одобрен 71,4% избирателей. В июне прошёл референдум относительно снижения избирательного возраста с 20 до 18 лет, который был отклонён 56,3% избирателей. Два были проведены в ноябре в связи с отменой 8-процентного избирательного барьера и добавлением в Конституцию пункта, запрещающего дискриминацию, оба из которых были отклонены. Пятый и последний референдум 13 декабря был посвящён присоединению к Европейской экономической зоне  (ЕЭЗ). Он был одобрен 55,8% избирателей, при явке избирателей 87%. Однако, несмотря на голосование «за» присоединение к ЕЭЗ, когда Европейская ассоциация свободной торговли впоследствии возникла в 1994 году, Лихтенштейн присоединился только после второго референдума в 1995 году.

Контекст

О референдумах по международным договорам 
Референдум касался явного распространения предмета факультативных референдумов на некоторые международные договоры.

Это была народная инициатива Торговой палаты после неизбежного присоединения Лихтенштейна к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Предлагалось внести статью № 66bis в Конституцию Лихтенштейна, с тем чтобы можно было беспрепятственно организовывать факультативный референдум по международным договорам, заключённым правительством в рамках статьи № 8.

Такой референдум должен был состояться, если более четырех муниципалитетов или более 1 500 зарегистрированных избирателей подписывают запрос в соответствии со статьей № 64 Конституции. Тогда необходимо большинство голосов для подтверждения решения Ландтага. Порядок организации референдума должен был разъясняться законом.

Инициатива собрала подписи более 1500 избирателей и была представлена в Ландтаг в рамках статьи № 64-2 Конституции. Парламент отклонил его 12 декабря 1991 года, что привело к голосованию.

Снижение избирательного возраста с 20 до 18 лет 
Референдум касается снижения избирательного возраста с 20 до 18 лет.

Проект конституционной поправки к статье № 29-2 Конституции Лихтенштейна, принятый Ландтагом, распространялся на право голоса для всех граждан старше 18 лет, которые постоянно проживают в стране.

Это был факультативный конституционный референдум парламентского происхождения: Ландтаг решил представить законопроект на всенародное голосование в рамках статьи № 66 Конституции и статьи № 111, касающейся конституционных поправок.

Отмена избирательного барьера 
Референдум касался отмены избирательного барьера в 8% на выборах в законодательные органы.

Со времени «молчаливых выборов» 1939 года и до 1963 года выборы в Ландтаг проводились с избирательным порогом 18%. Во время выборов в законодательные органы в 1962 году Христианская социальная партия не смогла получить ни одного места, набрав лишь 10,1% голосов, что привело к подаче апелляции в Конституционный суд. Последний отменил в том же году порог в 18% в избирательном законе, считая его неконституционным. Порог в 8% был закреплён в новом законе о выборах, утверждённом населением в ходе референдума 1972 года.

Это была народная конституционная инициатива партии Свободный список, в которой предлагалось исключить статью № 46-3 Конституции Лихтенштейна об избирательном барьере в 8%.

Инициатива собрала подписи более 1500 избирателей и была представлена в Ландтаг в рамках статьи № 64-2 Конституции. Парламент отклонил его, что привело к референдуму.

Конституционная поправка о запрете дискриминации 
Референдум касается поправки к Конституции, в целом запрещающей всякую дискриминацию. 

Это была народная конституционная инициатива партии Свободный список, предлагавшая добавить в статью № 31-бис Конституции Лихтенштейна отрывок, запрещающий дискриминацию. Инициатива собрала подписи более 1500 избирателей и была представлена в Ландтаг в рамках статьи № 64-2 Конституции. Парламент отклонил его, что привело к референдуму.

Присоединение к Европейской экономической зоне 
Референдум касался вступления в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).

Ландтаг одобрил договор 21 ноября 1992 года (19 — за, 5 — против). После этого последовала оживлённая дискуссия о дате организации референдума, после чего правительство приняло решение 28 ноября, решив установить дату после того, как решение будет принято в Швейцарии, так как Лихтенштейн был связан с ней договором о Таможенном союзе, несовместимом с вступлением в ЕЭЗ одной страны без другой.

Это был факультативный конституционный референдум парламентского происхождения: Ландтаг решил представить этот законопроект на всенародное голосование в рамках статьи № 66-бис Конституции о международных договорах.

Результаты

О референдумах по международным договорам

Снижение избирательного возраста с 20 до 18 лет

Отмена избирательного барьера

Конституционная поправка о запрете дискриминации

Присоединение к Европейской экономической зоне

Примечания 

Референдумы 1992 года
Референдумы в Лихтенштейне
1992 год в Лихтенштейне
Март 1992 года
Июнь 1992 года
Ноябрь 1992 года
Декабрь 1992 года